Paul Annaconee Ken Flach che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Mark Keil /  Christo van Rensburg (semifinali)

 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (semifinali)
 Paul Annacone /  Ken Flach (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

China Open 1993
ATP Tour 1993